Скоро́мный — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Скоромный, Андрей Михайлович (род. 1989) — российский спортсмен, бодибилдер.
 Скоромный, Даниил Ильич (1912—1992) — трёхкратный кавалер ордена Красной Звезды, Герой Социалистического Труда, лишён звания.